1965 — o ano
1965 (álbum) — da banda The Afghan Whigs
1965 (canção) — de Legião Urbana

Desambiguações de números
Desambiguações de música